

Semifinais
Reipas Viipuri 3-2 ÅIFK Turku

HJK Helsinki 4-1 HIFK Helsinki

Final
 HJK Helsinki 3-0 Reipas Viipuri

Ligações externas 
  Finland - List of final tables (RSSSF)
Campeonato Finlandês de Futebol